La Druga liga SR Jugoslavije 1997-1998, conosciuta anche come Druga liga 1997-1998, è stata la sesta edizione della seconda divisione del campionato di calcio della Repubblica Federale di Jugoslavia, la 52ª come Druga liga jugoslava.

Dal 1996 al 1998 la Druga liga era la terza divisione del sistema calcistico jugoslavo, vista la scissione della massima serie in "Prva liga A" e "Prva liga B".

Formula 
Le 36 squadre vengono divise in due gironi all'italiana andata e ritorno. Nel girone ovest confluiscono le squadre provenienti da Montenegro e Serbia occidentale; in quello est quelle provenienti da Voivodina, Belgrado, Serbia orientale e Kosovo.

Alla conclusione delle 34 giornate:Le vincitrici dei due gironi vengono promosse in Prva liga 1998-1999.Le ultime classificate (in numero variabile a seconda della provenienza delle retrocesse dalla Prva Liga) retrocedono nella Treća liga 1998-1999.

A fine stagione la Prva liga B (la seconda divisione) viene soppressa, quindi la Druga liga SR Jugoslavije 1997-1998 tornerà ad essere il secondo livello del calcio jugoslavo.

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva liga SR Jugoslavije 1998-1999.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in Treća liga SR Jugoslavije 1998-1999.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate.

Girone Est

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva liga SR Jugoslavije 1998-1999.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in Treća liga SR Jugoslavije 1998-1999.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate.

Risultati

Note

Voci correlate
Prva liga SR Jugoslavije 1997-1998
Treća liga SR Jugoslavije 1997-1998
Kup Jugoslavije 1997-1998

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 1997-98 su rsssf.com

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava